Капултитла има више значења:

 Капултитла (Сан Мартин Тоспалан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Капултитла (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Капултитла (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Капултитла (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Капултитла (Магдалена), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Капултитла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Капултитла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику